Calloway Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Calloway Hill (Colorado)	
 Calloway Hill (Washington)